Sparre steht für:
 Sparren, Dachholz

Sparre ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Sparre (1906–1993), schwedische Autorin
 Axel Sparre (1652–1728), schwedischer Feldmarschall und Künstler
 Bengt Erland Franc Sparre (1774–1837), schwedischer General
 Carl Axel Ambjörn Sparre (1839–1910), schwedischer Maler
 Celie Sparre (* 1987), schwedische Schauspielerin
 Claes Sparre (1673–1733), schwedischer Admiral
 Clas Sparre (1898–1948), schwedischer Militärflieger und Industriemanager
 Daniel Sparre (* 1984), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Ebba Sparre (1629–1662), schwedische Hofdame
 Emma Sparre (1851–1913), schwedische Malerin
 Erik Sparre af Sundby (1665–1726), schwedischer Feldmarschall
 Erik Larsson Sparre (1550–1600), schwedischer Politiker
 Eva Mannerheim-Sparre (1870–1957), finnisch-schwedische Gräfin, Künstlerin und Autorin
 Jan Jurjewitsch Sparre (1891–1962), sowjetischer Gewichtheber
 Julius von Sparre (1783–nach 1851), deutscher Gutsbesitzer und Landrat
 Kris Sparre (* 1987), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Louis Sparre (1863–1964), schwedischer Maler
 Louis Ernest Gustave de Sparre (1802–1866), französischer Graf, Leutnant, Vogelillustrator und Hobbyornithologe
 Sulamith Sparre (* 1959), deutsche Autorin und Herausgeberin
 Victor Sparre (1919–2008), norwegischer Maler
 Wilhelmine von Sparre (1772–1839), deutsche Autorin und Salonnière

Siehe auch:
 Sparren (Begriffsklärung)